CJM est une abréviation, qui signifie :
 Chantiers de jeunesse de la marine ; 
 Congrès juif mondial.